Babadan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Babadan, Banjarnegara, by, 
 Babadan, Indramayu, by, 
 Babadan, Ngrambe, by, 
 Babadan, Paron, by, 
 Babadan, Pangkur, by, 
 Kecamatan Babadan, distrikt, Jawa Timur, 
 Babadan, Ponorogo, by, 
 Babadan, Patianrowo, by, 
 Babadan, Cirebon, by, 
 Babadan, Batang, by, 
 Babadan, Kediri, by, 
 Babadan, Pace, by, 
 Babadan, Blitar, by, 
 Babadan, Malang, by, 
 Babadan, Rembang, by, 
 Babadan, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar